Джим Торп — власне ім'я осіб. Складається з особового імені Джим і прізвища Торп.

 Джим Торп () — американський спортсмен, 2-разовий Олімпійський чемпіон (1888—1953)
 Джим Торп (Австралія) () — австралійський футболіст (1884—1962).
 Джим Лі Торп () — американський гольфіст.
 Ян Торп — австралійський плавець, 5-разовий Олімпійський чемпіон.

Див. також 
 Джим-Торп — боро в окрузі Карбон (штат Пенсільванія)
 Торп — сторінка значень